Koryta peut désigner :

Toponymie 
 
 Koryta, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Koryta, village de la voïvodie de Łódź
 Koryta, village de la voïvodie de Lubusz
 Koryta, village de la voïvodie de Mazovie
 Koryta, village de la voïvodie de Podlachie
 Koryta, village de la gmina de Chmielno, dans la voïvodie de Poméranie
 Koryta, village de la gmina de Sierakowice, dans la voïvodie de Poméranie

 
 Koryta, une commune du district de Mladá Boleslav, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Koryta, une commune du district de Plzeň-Nord, dans la région de Plzeň.

Patronyme 
 Michael Koryta (1982-), journaliste et un écrivain américain, auteur de roman policier

Homonymie de localités